Черкасов, Геннадий:
 Черкасов, Геннадий Васильевич (1949—2017) — советский и российский оперный певец , народный артист Российской Федерации.
 Черкасов, Геннадий Константинович (1930—2002) — советский дирижёр, пианист и педагог.